A New Day – album di Luciano del 2001
 A New Day – album degli Arachnes del 2011
 A New Day... – tour di Céline Dion